Нади́ров () — азербайджанская фамилия; имеет женскую форму Надирова. Известные носители:

 Надиров, Асаф Аббас-Кули оглы (1929—2014) — азербайджанский учёный, экономист.
 Надиров, Вугар Эршад оглы (род. 1987) — азербайджанский футболист.
 Надиров, Иван Никитич (1906—1941) — советский композитор.
 Надиров, Камолидин Нурматович — советский и таджикистанский художник-скульптор, Народный художник Таджикистана.
 Надиров, Надир Каримович (1932—2021) — казахский учёный.